Стромберг, Штромберг (Stromberg) — фамилия и географические объекты

Фамилия 
Штромберг — дворянский род

Известные носители:

 Стромберг, Армин Генрихович (1910—2004) — российский химик-аналитик
 Стромберг, Нильс (1646—1723) — шведский военный деятель

Географические объекты 
 
 Штромберг (Хунсрюк)

См. также 
 Стрёмберг